Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1993/1994 – 51. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu Zdobywców Pucharów 1994/1995. Tym razem trofeum wywalczyła Werder Brema. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 7 części:
 Runda 1: 2–4 sierpnia 1993
 Runda 2: 24–25 sierpnia 1993
 Runda 3: 11 września 1993
 Runda 4: 26 października–9 listopada 1993
 Ćwierćfinał: 30 listopada 1993–9 lutego 1994
 Półfinał: 8–9 marca 1994
 Finał: 14 maja 1994 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 2 do 4 sierpnia 1993 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano od 24 do 25 sierpnia 1993 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 11 września 1993 roku.

|}

Czwarta runda 
Mecze rozegrano od 26 października do 9 listopada 1993 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano od 30 listopada 1993 do 9 lutego 1994 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 8 i 9 marca 1994 roku.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 w Niemczech
1994 w Niemczech
!